Dinossauros
Dinossauros emplumados

Entretenimento 
Dinossauro (2000), filme de animação da Walt Disney
Dinosaurs, série infantil da TV americana
Dinosaurus!, filme de 1960 dirigido por Irvin Yeaworth
Dinosaur Comics, webcomic criado pelo canadense Ryan North
Dinossauro Excelentíssimo, livro português 
Dinosaur Jr., banda norte-americana de rock alternativo
Dinossauro Rei, série de anime infantil baseada em um jogo eletrônico
Dinosaur (álbum), vigésimo álbum de estúdio da dupla japonesa de rock B'z
Dinosaur (canção), canção gravada pela cantora e compositora norte-americana Kesha

Outros
Dinosaur (Colorado), cidade no estado do Colorado, nos Estados Unidos

Desambiguação